Шарль-Филипп-Александр де Крой (; ум. 23 ноября 1640), 1-й герцог д'Авре, 4-й маркиз де Ранти, гранд Испании — государственный деятель Испанских Нидерландов.

Биография 

Сын Филиппа де Кроя, графа де Сольр, от второго брака с Анной де Крой, маркизой де Ранти.

Виконт де Бурбур, сеньор де Курсель. От матери унаследовал маркизат Ранти.

Рыцарь военного ордена Сантьяго, губернатор Турне и Ле Турнези, дворянин палаты короля Испании и кардинала-инфанта дона Фердинанда, первый шеф доменов и финансов Его Католического Величества в Нидерландах.

Семья 

Жена (13.10.1627): Мари-Клер де Крой (1605—24.09.1664), маркиза д'Авре, графиня де Фонтенуа, дочь герцога Шарля-Александра де Кроя и Иоланды де Линь. Вторым браком вышла за младшего брата первого мужа, Филиппа-Франсуа де Кроя, виконта де Лангль

В 1627 году Филипп IV возвел Авре в ранг герцогства для Шарля-Филиппа-Александра и его супруги.

Дети:

 Филипп-Эжен де Крой (ум. 18.12.1655), маркиз де Ранти. 24 июня 1655 вступил в орден кармелитов в Брюсселе под именем Филиппа де Сен-Жозефа. Умер в Мадриде
 Мария Фердинанда де Крой (ум. 1683), маркиза де Ранти. Муж (24.08.1659): граф Филипп-Луи д'Эгмонт (1623—1682), принц Гаврский

Литература 

 , p. 656 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, pp. 66—67 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 587

Государственные деятели Нидерландов
Гранды Испании
Дом де Крой